UZN steht für:
 Universal Zulu Nation

uzn steht für:
 Nordusbekische Sprache (ISO-639-3-Code), Dialekt der usbekischen Sprache

Abkürzung